Helena i chłopcy (fr. Hélene et les Garçons) – francuski serial komediowy realizowany w roku 1992; we Francji nadawany na kanale TF1 od 25 maja 1992 do 22 listopada 1994, w Polsce na kanale Polonia 1. Opowiada o zabawnych przygodach trzech przyjaciółek-studentek, mieszkających razem w akademiku oraz ich chłopaków, tworzących zespół rockowy.

Obsada

Pierwszoplanowa 
 Hélène Rollès jako Hélène Girard
 Patrick Puydebat jako Nicolas
 Rochelle Redfield jako Johanna (odcinki 1-182)
 Sébastien Roch jako Christian „Cri-Cri” (odcinki 1-175)
 Philippe Vasseur jako José (odcinki 3-280)
 Laure Guibert jako Bénédicte (odcinki 23-280)
 Sébastien Courivaud jako Sébastien (odcinki 69-280)
 Laly Meignan jako Laly (odcinki 70-280)
 Manuela Lopez jako Adeline (odcinki 157-279)
 Karine Lollichon jako Nathalie (odcinki 6-280)
 Nicolas Bikialo jako Christophe (odcinki 145-235; 276-280)
 Cathy Andrieu jako Cathy (odcinki 1-70)
 David Proux jako Étienne (odcinki 1-67)

Drugoplanowa

Wersja polska 
Wersja polska: En-Be-Ef
Tekst: Jolanta Turkiewicz
Czytał: Tomasz Knapik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1992
Seriale telewizyjne zakończone w 1994